Urda kan syfta på följande:
 167 Urda - en asteroid

Geografi

Spanien 

 Urda (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Urda (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar